Le château de Saint-Chamant peut faire référence à deux châteaux français :

 Le château de Saint-Chamant, dans le Cantal.
 Le château de Saint-Chamant, dans la Corrèze.

Saint-Chamant